Alexander Campbell kan avse:

 Alexander Campbell (politiker) (1779–1857), amerikansk politiker
 Alexander Campbell (teolog) (1788–1866), skotsk-amerikansk pastor och teolog